Museum van Kunstnijverheid (Haarlem)
 Museum van Kunstnijverheid (Den Haag)
 Utrechtsch Museum van Kunstnijverheid